Șcheia kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Șcheia (Iași)
 Șcheia (Suceava)